Extremely Large Telescope – Ekstremalnie Wielki Teleskop
 Extract, load, transform (ELT) – ETL
 Every Little Thing – japoński duet muzyczny